APA může znamenat:

 místní název
 Apa (řeka) (Rio Apa) — řeka v brazilském státu Mato Grosso do Sul

 jméno osoby
 K. J. Apa (* 1997), novozélandský herec

 jiný význam
 American Psychological Association (Americká psychologická asociace)
 APA standard, soubor pravidel APA pro autory ohledně textů k publikaci v časopisech
 American Pale Ale – druh svrchně kvašeného piva